Замыцкий-Чешиха — русская фамилия; имеет женскую форму Замыцкая-Чешиха. Известные носители: